Pommlitz ist der Name von:

 Pommlitz (Döbeln), Ortsteil der Stadt Döbeln im Landkreis Mittelsachsen in Sachsen
 Pommlitz (Mügeln), Ortsteil der Stadt Mügeln im Landkreis Nordsachsen in Sachsen